Мінакова — жіноча форма прізвища Мінаков.
 Мінакова Анна Станіславівна (* 1985) — російськомовна українська поетеса. Член Національної спілки письменників України.
 Мінакова Олександра Анатоліївна (* 1981) — українська волейболістка, нападниця. Виступає за «Кряж-Медуніверситет».
 Мінакова Тетяна Георгіївна — директор Чернівецької гімназії № 5, заслужений працівник освіти України.

Примітки